Mo distrikt kan syfta på:

Mo distrikt, Bohuslän 
Mo distrikt, Dalsland
Mo distrikt, Hälsingland
Mo distrikt, Västergötland 
Mo distrikt, Ångermanland

Se även
Mo församling
Mo socken